Змагання з хокею із шайбою на зимових Азійських Іграх 1999, що проходили з 30 січня по 6 лютого на стадіоні у Каннин, у провінції Канвон (Південна Корея).

Медалісти

Таблиця медалей

Результати

Чоловіки

Попередній раунд 
До фінального раунду кваліфікуються по дві команди з групи.

Група A

Група B

Матч за 5-те місце

Фінальний раунд 
 Результати матчів між тими командами, які біли відіграні у попередньому раунді, враховуються у фінальному раунді.

Фінальні місця команд

Жінки

Посилання 
 

1999 у хокеї з шайбою
Хокей у Південній Кореї